Конка — кінний трамвай (різновид громадського транспорту
 Конка () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика

Річки:
 Ко́нка — річка, ліва притока Дніпра (, Запорізька область)
 Ко́нка — один з рукавів Дніпра (, Херсонська область)

Багатозначні топоніми